Die Estoril Open 2012 waren ein Damen-Tennisturnier in Portugal. Die 23. Auflage des Sandplatzturniers wurde vom 30. April bis 5. Mai 2012 in Oeiras ausgetragen. Das Turnier der Kategorie International fand als Teil der WTA Tour zeitgleich mit dem Turnier der World Tour 250 als Teil der ATP World Tour 2012 (siehe ATP Estoril) statt.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Oeiras